Longacre ist der Familienname folgender Personen:

 James B. Longacre  (1794–1869), US-amerikanischer Porträtist und Kupferstecher
 William A. Longacre (1937–2015), US-amerikanischer Archäologe